O Prêmio Tycho Brahe () é concedido pela European Astronomical Society. Iniciado em 2008, é concedido anualmente em reconhecimento no desenvolvimento pioneiro ou exploração da instrumentação astronômica europeia, ou descobertas maiores baseadas principalmente nestes instrumentos.

Laureados

Ligações externas
European Astronomical Society

Prêmios de astronomia
Prémios da Europa
Prêmios estabelecidos em 2008